Szarka ist der Familienname folgender Personen:
 Ákos Szarka (* 1990), slowakischer Fußballspieler
 Gyula Szarka (* 1962), slowakischer Musiker
 Robin Szarka (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Tamás Szarka (* 1964), slowakischer Musiker

Siehe auch:
 Šárka
 Scharka